Ґанді Джуна (, ), відомий як Gims (чит.як Ґімс або в минулому Maître Gims (Метр Ґімс) — співак, репер і композитор родом із ДР Конго. Був учасником гурту Sexion d'Assaut, який утворився в 2002 році. На рахунку колективу два студійних альбома — L'École des points vitaux (2010) та L'Apogée (2012), обидва мають діамантові сертифікації у Франції.

З 2013 року Ґімс почав сольну кар'єру. Перший сольний альбом Subliminal вийшов у 2013 році, об'єм продажу якого досяг мільйона копій . Того ж року він заснував власний лейбл Monstre Marin Corporation (MMC), афілійований компанією Universal Music France. Наступні два альбоми — Mon cœur avait raison (2015) і Ceinture noire (2018). Загалом, він продав більше 5 мільйонів записів, включаючи 2,3 мільйона копій з початку своєї кар'єри.

У 2018 році Gims став 7-м найпопулярнішим виконавцем у світі на сервісі Deezer. У своїй кар'єрі він працював з такими відомими артистами, як Sia, Pitbull, Lil Wayne, Stromae та інші. 28 вересня 2019 року став першим артистом, який заповнив Стад де Франс. Концерт відвідали 72 000 глядачів.

Біографія 
Ґанді Джуна народився 6 травня 1986 року в Кіншасі, Заїр (нині Демократична Республіка Конго) у християнській сім'ї музикантів — батько (Djanana Djuna) був вокалістом гурту , а брати Dadju, Bedjik і Xgangs — теж стали реп-виконавцями. Коли Ґанді було 2 роки, сім'я переїхала до Франції.

У 2004 року Джуна прийняв іслам, взявши собі ім'я Білель.

Особисте життя 
Ґанді Джуна одружений із двома жінками: француженкою, яка живе в Марокко і з якою він має двох дітей — вони розійшлися, але не розлучилися, а також франко-малійкою Демдем, з якою одружився у 2005 році, теж має 2 дітей. Він проводить свій час між Францією і Марокко.

У березні 2018 співак подав документи на отримання французького громадянства, однак йому було відмовлено. За даними ЗМІ, відмова у наданні громадянства пов'язана саме із двоєженством, яке заборонено французькими законами.

Дискографія

Студійні альбоми 

Інші
 2013: La face cachée (18 треків Subliminal, плюс 6 додаткових треків) [Wati B / Jive Records]
 2016: A contrecœur (13 доріжок з п'єсою, плюс 7 додаткових треків) [Wati B]

Збірки 

 2004–2009: Gims, Le fléau (compilation)
 2004–2009: 100 % Maître Gims (compilation)

Мікстейпи та вуличні альбоми

 2005: La terre du milieu"
 2008: Le Renouveau

Міні-альбоми

Сингли 

*Не з'явився в офіційному бельгійському чарті Ultratop 50, але в чарті Ultratip.

Інші релізи та пісні в чартах

Колабораційні пісні (за участі)

Інші появи 

 2005: «Le Coup Final» (Black Mesrimes and Bakry feat. Maître Gims, Adams, Anraye & Haplokia (Maxi Le Pacte)
 2006: «Spectre du débit» (Maître Gims feat. Lefa & JR O Crom)
 2008: «Ghetto Girl» (feat. Kizito)
 2008: «Yougata vibe» (feat. Mister you)
 2008: «P'tit son d'été» (Sexion d'Assaut)
 2009: «L'effet papillon» (Youssoupha)
 2009: «D'après vous» (feat. Mister You & JR O Crom)
 2009: «Wati Bonhomme» (feat. Dry)
 2010: Ça Marche En Équipe (street tape by H Magnum feat. Sexion d'Assault)
 2011: «Donnez-nous de la funk» (feat. DJ Abdel on album Evolution 2011)
 2011: «Sahbi» (Sexion d'Assaut on compuilation album Rai'nb Fever 4)
 2011: «Blood Diamondz» (feat. Sniper)
 2012: «Avant qu'elle parte» (Sexion d'Assaut)
 2012: «Excellent» (feat. H Magnum)
 2012: «Mon Défaut» (feat. Dry)
 2012: «Ils sont cools» (Orelsan feat. Gringe (Maître Gims appears in music video)
 2014: «Prie Pour Moi» (Maska feat. Maître Gims)

Дубляж 

 2016 : Skylanders: Imaginators : King Pen

Нагороди 

|-
| rowspan=2|2013
| rowspan=2| Gims
| Франкомовний артист року
| 
|
|
|-
| Найкращий французький виконавець
| MTV Europe Music Awards 2013
|
|
|-
| rowspan=7|2016
| rowspan=4|Sapés comme jamais
| Найкраща оригінальна пісня
| Victoires de la musique
|
|
|-
|Найбільш прослуховувана французька пісня
| rowspan=2|W9 d'or de la musique 2016
|
|
|-
|Найпопулярніше французьке відео в інтернеті
|
|
|-
|Французька пісня року
| rowspan=3| 
| 
|-
| Gims, JUL і DJ Last One (за пісню Boucan)
|Французький гурт чи дует року
| 
|-
|rowspan=2| Gims
| Французький артист року
| 
|-
| Найкращий французький виконавець
| MTV Europe Music Awards 2016
| 
|-
|rowspan=4|2018
|Gims i Vianney (за La Même)
|rowspan=2| Французький гурт чи дует року
|rowspan=4|
| 
|
|-
| Gims, Vitaa, Naestro , Dadju та Slimane (за Bella Ciao)
| 
|
|-
|Gims
| Французький артист року
| 
|
|-
|La Même (за участі Vianney)
| Французька пісня року
|

Джерела

Примітки

Посилання 
 

Християни, що прийняли іслам
Французькі співаки
Конголезькі емігранти до Франції